Museu do Porto de Belém
 Museu do Porto de Manaus
 Museu do Porto de Santos

Desambiguações de museus